Overerving (recht)
Ruimte (wiskunde) - het erven van wiskundige structuur